Romberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhild Romberger, deutsche Lied-, Konzert- und Oratoriensängerin (Mezzosopran und Alt) 
 Willimartin Romberger, deutscher Architekt